Alzen (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Ariège
Alzen (Monschau), plaats in de gemeente Monschau in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Alzen (Morsbach), Ortsteil van de gemeente Morsbach in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Alțâna (Duits: Alzen), een gemeente in het Roemeense district Sibiu
Hałcnów (Duits: Alzen of Alzenau), een stadsdeel van Bielsko-Biała in de Poolse Woiwodschaft Silezië